Collegio uninominale Puglia - 13 – collegio uninominale italiano per la Camera
 Collegio uninominale Puglia - 04 – collegio uninominale italiano per il Senato